Huis met de Dolfijnen (Alkmaar), een rijksmonumentaal pand aan de Oudegracht 218 in Alkmaar
 Huis met de Dolfijnen (Amersfoort), een rijksmonumentaal pand aan de Breestraat 34 in Amersfoort
 Huis met de Dolfijnen (Kampen), rijksmonumentaal pand aan de Graafschap 28 in Kampen